Ка́мпе () — персонаж греческой мифологии, чудовище женского пола. Она охраняла в Тартаре киклопов и гекатонхейров, которых заточил туда Кронос. Её убил Зевс, когда ему понадобилась их помощь в титаномахии.

Имя 
Греческое слово κάμπη обозначает гусеницу или шелкопряда. Его этимология, вероятно, связана с омофоном καμπή (с ударением на втором слоге), основное значение которого — извилистая река, а в более широком смысле — любой изгиб.

Мифология 
Впервые о заточении и последующем освобождении киклопов и гекатонхейров рассказано в «Теогонии» Гесиода, однако там никакой охраны не было. События с участием Кампе, вероятно, были описаны в утерянной ныне поэме «Титаномахия» и орфических текстах, на которых основывал свой рассказ об этом Псевдо-Аполлодор.

Гесихий Александрийский отметил, что поэт Эпихарм в V веке до н. э. описал Кампе как κῆτος, морское чудовище (которых называли от Кето).

Диодор Сицилийский писал, что когда бог Дионис разбил лагерь рядом с ливийским городом Забирна, то встретил и убил «рождённое из земли чудовище Кампе», терроризировавшее город, убившее многих его жителей. Эта история, возможно, навеяна тартарской Кампе. Ни Аполлодор, ни Диодор не дали каких-либо описаний Кампе, но в VI веке это подробно сделал греческий поэт Нонн Панополитанский: была она «змеестопной» и ядовитой, «в извилистом теле тысячи ликов собрала… звериных и чудищ», две головы походили на Сфингу и Скиллу, в «середине же девой являлась» со змеями «вместо кудрей», с длинными когтями «на многочисленных дланях», от груди и до паховых складок имела пурпурную чешую, как у морских чудовищ, а хвост — скорпиона.

Зевс ударом молнии поразил её. Описание Нонна аналогично описанию Гесиодом Тифона («Теогония» 820 и далее). По мнению Дж. Е. Фонтенроуза тут она также была Ехидной под другим именем, на что указывают змеиные черты и сравнения со Сфингой и Скиллой.

Примечания 

Мифические существа в древнегреческой мифологии‎
Мифические животные-гибриды
Подземное царство в древнегреческой мифологии